Ferécides de Siro
Ferécides de Leros

Desambiguações de antropônimos